Иде́я (от  — «вид, форма») — мысленный прообраз какого-либо предмета или явления.

Философия 
 Абсолютная идея — понятие философии Гегеля, идея, выражающая полноту всего сущего.
 Национальная идея — представление о смысле существования того или иного народа.
 Нордическая идея — псевдонаучная теория о превосходстве нордической расы над остальными.

Психология 
 Идея фикс, идефикс (сверхценная идея) — психическое расстройство.

Мифология 
(от  — «Идейская», «Идская», «связанная с одной из гор Ида»)
 Идея — нимфа, мать Тевкра, царя тевкров.
 Идея — дочь Дардана, вторая жена фракийского царя Фивея.
 Иде́я или Иде́йская — эпитет фригийской «Великой Матери» (Кибелы), используемый также вместо её имени.
 Идея — нимфа, мать , божества Крита, родившая его от Зевса.

Географические названия 
 Идея — деревня в Елховском районе Самарской области.

Животные 
  — род бабочек семейства пядениц.

Организации 
 ideЯ! — сеть магазинов бытовой техники и электроники в Челябинской области и ХМАО.
 IDEA League — стратегическое объединение пяти ведущих технических вузов Европы.

Техника и технологии 
 IDEA — International Data Encryption Algorithm, международный алгоритм шифрования данных.
 IntelliJ IDEA — интегрированная среда разработки программного обеспечения.
 IdeaPad — товарная линейка ноутбуков компании Lenovo.
 Fiat Idea — легковой автомобиль, выпускающийся с 2003 года.

Искусство 
 Idea — альбом британской группы Bee Gees 1968 года и одноимённая песня в его составе.
  (1981−2010) — американский рэпер (настоящее имя — Майкл Дэвид Ларсен).
 «Есть идея!» — советский детский фильм 1977 года.

Дизайн 
 I.DE.A Institute — Institute of Development in Automotive Engineering, автомобильное дизайнерское бюро в Турине, Италия.
  — International Design Excellence Awards, международная награда в области дизайна.

Политика 
 Великая идея — греческая политическая концепция в XVIII-XX веках.
 International IDEA — Международный институт демократии и содействия выборам.
  — политическая партия в Словакии.
  (Identità e Azione) — политическая партия в Италии.

См. также 
 Бизнес-идея
 Категория «Левая идея» в Википедии.

Примечания